Губернатор Люксембурга — должность наместника герцогства Люксембург и графства Шини, созданная после завоевания этих владений Филиппом III Бургундским. Была упразднена после принятия конституции Великого герцогства Люксембурга и введения поста премьер-министра.

Литература 

 , pp. 151—155

См. также 

 Список глав правительства Люксембурга

Списки:Люксембург